

Patronyme 

 Jakob Laurenz Custer (1755-1828), botaniste suisse ;
 George Armstrong Custer (1839-1876), général de cavalerie américain ;
 Thomas Custer (1845-1876), son frère, officier de cavalerie américaine.

Toponyme 

 Custer, ville américaine du Dakota du Sud
 Comté de Custer, comté de l'État du Colorado ;
 Comté de Custer, comté de l'État du Dakota du Sud ;
 Comté de Custer, comté de l'État de l'Idaho ;
 Comté de Custer, comté de l'État du Montana ;
 Comté de Custer, comté de l'État du Nebraska ;
 Comté de Custer, comté de l'État de l'Oklahoma ;
 Custer, census-designated place située dans l’État de Washington.

Titres 

  (1967), série télévisée américaine ;
  (2014), chanson de Slipknot.